Fiodor Mikhaïlovitch Malykhine - en  et en  - (né le  à Iekaterinbourg en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Avtomobilist Iekaterinbourg, il débute en senior avec l'équipe réserve dans la Pervaïa liga en 2008. Le , il joue son premier match dans la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
 2010 : remporte le Trophée Boris Maïorov du meilleur buteur.
 2010 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est (titulaire).
 2011 : sélectionné pour participer au Match des étoiles avec la Conférence Est (absent).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Avtomobilist Iekaterinbourg 2|| Pervaïa liga ||48 ||12 ||21 ||33 ||28 || || || || ||
|-
| 2008-2009 || Avtomobilist Iekaterinbourg 2|| Pervaïa liga || 52|| 15|| 15|| 30|| 73|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Avto || MHL || 54|| 42|| 30|| 72|| 60|| 7|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2010-2011 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Avto || MHL|| 33|| 25|| 27|| 52|| 40|| 6|| 5|| 3|| 8|| 35
|-
| 2011-2012 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 23|| 5|| 2|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 45|| 8|| 15|| 23|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 54|| 22|| 22|| 44|| 26|| 4|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2014-2015 || Ak Bars Kazan || KHL || 37|| 6|| 4|| 10|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL || 41 || 9 || 12 || 21 || 32 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 51|| 16|| 11|| 27|| 56|| 15|| 6|| 3|| 9|| 10
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 26|| 3|| 11|| 14|| 37|| 5|| 0 || 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 15|| 1|| 1|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 29|| 3|| 1|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 11|| 4|| 1|| 5|| 8|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2020-2021 || HK Vitiaz || KHL || 58|| 9|| 11|| 20|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Vitiaz || KHL || 41|| 9|| 7|| 16|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Avangard Omsk || KHL || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1990
Naissance à Iekaterinbourg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Vitiaz
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur de l'Avangard Omsk